Miejscowości w USA:
 East Bend – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin
Gminy w USA:
 East Bend (ang. East Bend Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 East Bend (ang. East Bend Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin